

Chřenovice – comune nella regione di Vysočina
 Chřenovice, oggi Křenovice – comune in Boemia Meridionale

Chřenovice, oggi Krzanowice – città nel voivodato della Slesia